Callington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Callington, South Australia, ort,

Storbritannien 

 Callington, Cornwall, ort, England,